Охе́да () — испанская фамилия. Среди носителей:

 Охеда, Алонсо (1918—2006) — венесуэльский политик.
 Охеда, Алонсо де (около 1466—1515) — один из спутников Христофора Колумба.
 Охеда, Боб (род. 1957) — американский бейсболист.
 Охеда, Брайан (род. 2000) — парагвайский футболист.
 Охеда, Ричард (род. 1970) — американский политик, педагог, бывший военнослужащий.
 Охеда, Педро (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Охеда, Сантос (1917—2004) — американский пианист.
 
 Охеда, Томас (1910—1983) — чилийский футболист.
 Охеда, Фабрисио (1929—1966) — венесуэльский журналист.
 Охеда, Феликс (1903—1976) — пуэрто-риканский политик.
 Охеда, Хосе Лейвер (род. 1985) — мексиканский легкоатлет.
 Охеда, Эдди (род. 1955) — гитарист американской хэви-метал группы «Twisted Sister».
 Охеда Риос, Филиберто (1933—2005) — пуэрто-риканский революционер.